Ozztory Part one est une compilation d'Ozzy Osbourne sortie exclusivement au Japon en 1995.

Titres 

 Intro   
 Crazy Train   
 Mr. Crowley  
 Over the Mountain   
 Flying High Again  
 Bark at the Moon   
 Centre of Eternity  
 Secret Loser  
 Shot in the Dark  
 Miracle Man  
 Breaking all the Rules  
 I don't Want to Change the World   
 No More Tears 

Compilation d'Ozzy Osbourne
Compilation musicale sortie en 1995